Le terme Tousignant peut signifier:

Patronyme 

André Tousignant, réalisateur québécois ;
Claude Tousignant (né en 1932), peintre québécois ;
François Tousignant (né en 1955), compositeur québécois ;
Élise Paré-Tousignant (1937-2018), musicienne québécoise ;
Henri Tousignant (né en 1937), industriel et homme politique québécois ;
Mathieu Tousignant (né en 1989), joueur de hockey sur glace ;
Serge Tousignant (né en 1942), artiste montréalais.

Toponymie
Lac Tousignant (Mékinac), situé dans le territoire du Lac-Normand, dans la MRC Mékinac, en Mauricie, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
Nérée Tousignant, émission de télévision québécoise diffusée en 1956.

Homonymie de patronyme